De Adeccoligaen 2012 is de op-een-na-hoogste voetbalcompetitie in Noorwegen en begon op maandag 9 april 2012. De laatste speeldag was op 11 november 2012.

Competitie
In de competitie spelen 16 clubs die elk twee keer tegen elkaar uitkomen. De nummers 1 en 2 promoveren naar de Tippeligaen, de hoogste voetbalklasse in Noorwegen. De laatste vier van de competitie degraderen naar de 2.Divisjon.
Daarvoor komen in de plaats de twee laatste van de Tippeligaen en de kampioenen van de 2.Divisjon in de vier verschillende afdelingen.

Gedegradeerde teams (uit de Tippeligaen)
 Sarpsborg 08
 IK Start

Gepromoveerde teams (uit de 2.Divisjon)
 Ullensaker/Kisa (kampioen afdeling 1)
 Bærum (kampioen afdeling 2)
 Notodden (kampioen afdeling 3)
 Tromsdalen (kampioen afdeling 4)

Start weet in 2012 Adeccoligaen te winnen, terwijl Sarpsborg tweede wordt, zodat beiden na een jaar weer terugkeren naar Tippeligaen. Van de vier promovendi weet alleen Ullensaker/Kisa zich met een zesde plaats te handhaven. De ploeg kwalificeerde zich zelfs voor de play-off voor de Tippeligaen en wist daarin de finale te behalen. Die werd echter verkoren van Sandnes Ulf. Met de andere drie nieuwkomers degradeert Alta naar de Tweede divisie.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs promotie/degradatie
{{footballbox
| date = 14 novemberKwartfinales
| time = 
| team1 = Sandefjord
| score = 3 – 4
| team2 = Ullensaker/Kisa 
| goals1 = Panajotis Dimitriadis   Panajotis Dimitriadis   Panajotis Dimitriadis   
| goals2 =  Steevan Dos Santos   Kristian Flittie Onstad   Martin Rosenkilde   Kenneth di Vita Jensen 
| stadium = Komplett.no Arena, Sandefjord
| attendance = 1.324
| referee = Espen Eskås }}
 

 

Promotie/degradatie
 IK Start en Sarpsborg 08 promoveren rechtstreeks naar de Tippeligaen en nemen volgend seizoen de plaatsen in van degradanten Frederikstad FK en Stabæk Fotball.
 Sandnes Ulf handhaaft zich in de hoogste afdeling door Ullensaker/Kisa over twee duels te verslaan in de finale van de play-offs promotie/degradatie.
 Tromsdalen UIL, SK Baerum, Notodden en Alta IF degraderen naar de 2. Divisjon.

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

IK Start
Bijgaand een overzicht van de spelers van IK Start, die in het seizoen 2012 onder leiding van trainer-coach Mons Ivar Mjelde de titel opeisten in de Adeccoligaen en zo promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Noorse voetbal, de Tippeligaen.

2012
Competitievoetbal 2012